Andrei Beli, literat rus
 Beli (Leningràdskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Beli (Strelka), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia